Валишоара има више значења:

 Валишоара (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Валишоара (Балша), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Валишоара (Валишоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Валишоара (Караш-Северин), насеље у округу Караш-Северин у Румунији
 Валишоара (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Валишоара (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији
 Општина Валишоара (Хунедоара), општина у округу Хунедоара у Румунији